Яркино — название населённых пунктов:

Россия 
 Яркино — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Яркино — село в Кежемском районе Красноярского края.
 Яркино — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Яркино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.